Анастасије I се може односити на:

 Анастасије I, византијски цар (491—518)
 Папа Анастасије I, римски папа (399—401)
 Анастасије I Антиохијски, антиохијски патријарх (561—571 и 593—599) и хришћански светитељ